Москворецкий:

 Москворецкий — самый большой природный парк Москвы, состоящий из ряда парков, особо охраняемая природная территория регионального значения.
 Москворецкий — самый крупный район города Воскресенск.

См. также 
 Москворецкий мост — картина русского художника Константина Коровина
 Москворецкий пивоваренный завод — предприятие пищевой промышленности в Москве.